Натуральне число 1431
 1431 рік до нашої ери
 1431 рік нашої ери